Burbank kan syfta på:

 Burbank High School
 Russet Burbank – potatissort namngiven efter Luther Burbank

Personer

 Daniel C. Burbank
 Elbridge Ayer Burbank (1858-1949), porträttkonstnär av indianer
 Luther Burbank, en amerikansk hortonom
 Truman Burbank, en fiktiv karaktär i filmen The Truman Show

Geografi

Australien 

 Burbank (del av en befolkad plats), Queensland, Brisbane,

USA 

 Burbank, Oklahoma, Osage County, 
 Burbank, Illinois, ort, Cook County, 
 Burbank, Ohio, Wayne County, 
 Burbank, Kalifornien, ort, Los Angeles County, 
 Burbank, Kalifornien, Santa Clara County, 
 Burbank, Washington, Walla Walla County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar